Gibelli ist der Familienname folgender Personen:

 Gino Gibelli (1882–1952), italienischer Fußballspieler
 Lorenzo Gibelli (1718–1812), italienischer Komponist